A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női váltósúlyú versenyszámát augusztus 12-én rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

N63